Албар — многозначное понятие

 Ахмад Албар — индонезийский рок-музыкант
 Албар-Лам — горная вершина в Дагестане (Албури-Лам)
 Албар — псевдоним музыканта Александра Барыкина (сложносокращённое)